Hartnagel ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Hartnagel (1942–2004), deutsche Politikerin,  MdB
 Anna Hartnagel (1900–1991), deutsche Verlegerin und Politikerin (FDP/DVP), MdL
 Charlotte Schneidewind-Hartnagel (* 1953), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Elisabeth Hartnagel (1920–2020), deutsche Zeitzeugin, Schwester von Hans und Sophie Scholl
 Franz Hartnagel (1919–2010), deutscher Politiker (CDU)
 Fritz Hartnagel (1917–2001), bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Berufsoffizier, langjähriger Freund und Verlobter Sophie Scholls

Siehe auch:

 Härtnagel